Dienisowka () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:
 Dienisowka – wieś w Baszkortostanie
 Dienisowka – wieś w obwodzie kemerowskim
 Dienisowka – wieś w Republice Komi
 Dienisowka – wieś w Kraju Krasnodarskim
 Dienisowka – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Dienisowka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Dienisowka – wieś w obwodzie lipieckim
 Dienisowka – wieś w Mari El
 Dienisowka – wieś w obwodzie omskim
 Dienisowka – wieś w obwodzie pskowskim
 Dienisowka – chutor w obwodzie rostowskim
 Dienisowka – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Dienisowka – wieś w obwodzie włodzimierskim
 Dienisowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie woroneskim